Niemcy:
 Seckach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Seckach – rzeka, dopływ Jagst
 Seckach – rzeka, dopływ Lauchert